There for Me – singolo dei La Bionda del 1978
 There for Me – singolo di Sarah Brightman del 1997
 There for Me – singolo di Hil St. Soul del 1999
 There for Me – canzone di Mariah Carey, contenuta  nell'album Never Too Far/Hero Medley (2001)
 There for Me – EP dei Fish Go Deep del 2001
 There for Me – canzone scritta ed interpretata dall'attrice e cantautrice australiana Bonnie Piesse
 There for Me – EP dei Jack Fell Down del 2013